Гран-при Австралии 2013 года (официально 2013 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 17 марта 2013 года на трассе Альберт Парк в Мельбурне, Австралия. Первая гонка сезона-2013.

Свободные заезды

Квалификация 
Начало квалификации в субботу было отложено на 30 минут из-за начавшегося сильного дождя. В первом сегменте квалификации на сырой трассе произошло несколько столкновений машин с ограждениями и вылетов. Перед началом второго сегмента дождь не прекратился и дирекция гонка сначала объявила о задержке, а потом и вовсе перенесла второй и третий сегмент квалификации на утро воскресенья, на 11:00 по местному времени.

|}

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Австралии